Нуньо:

 Нуньо II Мендес — граф Португалии (1050—1071)
 Нуньо Фернандес — граф Кастилии и Бургоса (920—926).

Топонимы 
 Нуньо-Гомес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.